Вулиця Академіка Курчатова — вулиця в Іркутську.
 Вулиця Академіка Курчатова — вулиця у Києві.
 Вулиця Академіка Курчатова — вулиця у Москві.

Див. також 
 Вулиця Курчатова

Вулиці, названі на честь людей